Nozières (Ardèche)
Nozières (Cher)